Aymé je priimek več oseb:
 Georges-Albert Aymé, francoski general
 Marcel Aymé, francoski pisatelj
 Marie-Fernand Aymé, francoski general